Peter Collins – kierowca wyścigowy
 Peter Collins – piłkarz
 Peter Collins – producent muzyczny
 Peter Collins – żużlowiec